La notion de jeu fonctionnel peut se référer à 
 une forme de jeu "primitive" qui domine tout au long de la période sensori-motrice chez les jeunes enfants (moins de 1 ans) mais qui se poursuit pendant l'enfance. Par exemple secouer un objet pour l'entendre "sonner" taper deux objets ensemble, etc.
 à un concept en mécanique, voir : Jeu (mécanique)

Références